21. stoletja se bo skupno zgodilo 224 sončevih mrkov, od katerih bo 77 delnih, 72 kolobarjastih, 68 popolnih in 7 hibridnih (med popolnimi in kolobarjastimi). Od navedenih mrkov bosta dva kolobarjasta in en popolni mrk nesrediščni, saj bo središče lunine sence zgrešilo Zemljo (za več informacij, glej gama). 21. stoletja bo največje število mrkov v enem letu štiri: leta 2011, 2029, 2047, 2065, 2076 in 2094. Napovedi tukaj podaja Fred Espenak iz središča za vesoljske polete Goddard agencije NASA.

Ob tem trenutku je bilo najdaljše trajanje sončevega zakritja z Luno, znano kot popolnost, med sončevim mrkom 22. julija 2009. Ta popolni sončev mrk je imel maksimalno trajanje 6 minut in 38,86 sekund. Najdaljše možno trajanje popolnega sončevega mrka je 7 minut in 32 sekund. Najdaljše trajanje kolobarjastega sončevega mrka 21. stoletja je bilo 15. januarja 2010 s trajanjem 11 minut in 7,8 sekund. Najdaljše možno trajanje je 12 minut in 29 sekund. Mrk 20. maja 2050 bo drugi hibridni mrk na razponu manj kot eno leto. Prvi v tem skupku bo 25. novembra 2049.

Tabela vsebuje datume in čase najdaljših mrkov (v dinamičnem času, ki je v tem primeru trenutek, ko os luninega senčnega stožca prečka najbližje središču Zemlje). Podano je število saroškega cikla, ki mu mrk pripada. Sledi mu magnituda mrka (delež sončevega premera, ki ga zastira Luna) in vrsta mrka (lahko je popolni, kolobarjasti, delni ali hibridni). Za popolne in kolobarjaste mrke je podano trajanje mrka, pa tudi lokacija točke z najdaljšim trajanjem in širina poti. Napisana so tudi geografska področja s katerih se lahko vidi mrk.

Sklici
 Napovedi mrkov Freda Espenaka, NASA Goddard Space Flight Center

Bibliografija

+21